Les Genévriers steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sauverny im Département Ain, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Versonnex im Département Ain, Frankreich